Machete, szerszámként és fegyverként is használatos kardféle
 Machete 2010-ben bemutatott amerikai film, rendezte Robert Rodríguez